Aussavièla (en francès Aussevielle) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Rogèr Lapassada, escriptor occità.

Referències 

Municipis del Cantó de Lescar